Ибн аль-Джаузи: ()
 Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи — средневековый арабский историк, представитель ханбалитской школы в юриспруденции.
 Сибт ибн аль-Джаузи — средневековый арабский историк, ханафит, внук Абу-ль-Фараджа ибн аль-Джаузи.

См. также 
 Ибн Каййим аль-Джаузия — средневековый мусульманский богослов, представитель ханбалитской школы в юриспруденции, ученик Ибн Таймии.